Grotta della Sibilla – situata sul Monte Sibilla (Monti Sibillini), nelle Marche
Grotta della Sibilla – situata nei pressi di Marsala, in Sicilia

Antro della Sibilla – situata sull'acropoli di Cuma, in Campania